Juraj Šimek, né le  à Prešov en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie, est un joueur professionnel helvético-slovaque de hockey sur glace.

Carrière en club 
Juraj Šimek a fait ses débuts en Ligue nationale A en 2004 avec les Kloten Flyers. Auparavant, il a fait ses classes de juniors dans le club zurichois. Après une saison 2005-2006 réussie au sein des juniors de Kloten, il est repêché en  au total par les Canucks de Vancouver de la Ligue nationale de hockey. Dans le même temps, il est sélectionné lors du repêchage de Ligue canadienne de hockey par les Wheat Kings de Brandon de la Ligue de hockey de l'Ouest et s'aligne donc avec ces derniers dès la saison 2006-2007.
 
Il réussit la saison suivante à trouver une place au sein de l'effectif du Moose du Manitoba de la LAH et inscrit 17 points en 66 rencontres. Lors des deux saisons suivantes, il évolue pour les Admirals de Norfolk, club-école du Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||CP Berne U20||Jr. Élites A||2||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||36||8||6||14||28||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||18||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||8||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|HC Bienne||LNB||3||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Wheat Kings de Brandon||LHOu||58||28||29||57||41||9||1||5||6||6
|-
|2007-2008||Moose du Manitoba ||LAH||66||7||10||17||30||1||1||0||1||0
|-
|2008-2009||Admirals de Norfolk||LAH||63||9||13||22||49||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Admirals de Norfolk||LAH||75||21||15||36||31||-||-||-||-||-
|- 
| rowspan="2"|2010-2011||Admirals de Norfolk||LAH||21||3||6||9||0||-||-||-||-||-
|-
|Bruins de Providence||LAH||11||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 9|| 11|| 20|| 26|| 9|| 0|| 5|| 5||8
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 20|| 10|| 30|| 20|| 7|| 4|| 0|| 4||4
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 9|| 22|| 31|| 69|| 12|| 4|| 2|| 6||12
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC|| LNA || 33|| 6|| 7|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || TPS Turku || Liiga|| 15 || 2|| 4|| 6||10||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 || Lugano HC || LNA|| 6|| 3|| 4|| 7||0||6||0||1||1||18
|-
| 2015-2016||Genève-Servette HC||LNA|| 31 || 6 || 8 || 14 || 18 || 10 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017||Genève-Servette HC||LNA||44 || 3 || 10 || 13 || 31 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2017-2018||Genève-Servette HC||LNA|| 50 || 12 || 14 || 26 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019||Genève-Servette HC||LNA|| 26 || 2 || 1 || 3 || 4 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|rowspan="2"| 2019-2020||Genève-Servette HC||LNA||12 || 1|| 0|| 1||0||-||-||-||-||- 
|-
| SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA|| 33 || 8|| 9|| 17||22 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021||Kloten Flyers||LNB|| 42 || 9 || 6 || 15 || 44 || 10 || 1 || 2 || 3 || 29 
|-
| 2021-2022|| Kloten Flyers||LNB ||  || 

|2005 ||CM -18 ans
| 5 || 2 || 0 || 2 || 2 ||
|-
|2006 ||CM -20 ans
| 6 || 1 || 3 || 4 || 6 ||
|-
|2006 ||CM -20 ans
| 6 || 4 || 1 || 5 || 2 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Prešov
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bienne
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie